Kızıllar ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kızıllar (Çavdır), Ortschaft im Landkreis Çavdır der türkischen Provinz Burdur
 Kızıllar (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana